Оре́ховский водопа́д — второй по высоте водопад на территории Сочи. Расположен на реке Безуменка при впадении, её в реку Сочи в Хостинском районе.

Название происходит от близлежащего хутора Ореховка. До Октябрьской революции водопад носил название Мельничный.

Водопад имеет две ступени. Нижняя ступень наиболее посещаемая и наиболее красивая имеет высоту 27,5 м. Водопад является памятником природы национального значения. Вокруг водопада произрастает дубово-каштановый лес, встречается вечнозелёный самшит, рододендрон понтийский, рядом роща грецкого ореха.

Водопад стал известен широкой общественности благодаря местному фотографу-любителю И. Г. Сутковому, опубликовавшему его фотографию в 1910 году.

В 1996 территория у водопада была обустроена, с помощью строительства железной лестницы существенно упрощён подход к водопаду. Построено кафе. Проход к водопаду бесплатен (2018).

Накануне Олимпийских игр 2014 года в России была выпущена марка с изображением водопада.

Галерея

Примечания 

Хостинский район
Водопады Сочи
Памятники природы Краснодарского края
Бассейн Чёрного моря